Zenica je lahko:
 zenica, del očesa
 Zenica, mesto v Bosni in Hercegovini
 Zenica, Črna gora